

Astronomie 
 (70) Panopée est un astéroïde découvert par Hermann Goldschmidt en 1861.

Mythologie grecque 
 Panopée, la Néréide ;
 Panopée fils de Phocos, père d'Épéios ;
 Panopée de Sparte, un guerrier de l'armée des Septs contre Thèbes ;
 Panopée, père d'Églé, la deuxième épouse de Thésée.

Toponymie 
 Panopée est une ancienne cité grecque de Phocide.

Zoologie 
 Panopea est un nom vernaculaire de mollusque (genre Panopea).